Брайан Когман () — американский продюсер и сценарист телевидения, лауреат премии «Эмми». Он известен по своей работе над девятью эпизодами сериала канала HBO «Игра престолов»: в первом сезоне, «Калеки, бастарды и сломанные вещи»; во втором сезоне, «То, что мертво, умереть не может»; в третьем сезоне, «Поцелованная огнём»; в четвёртом сезоне, «Верный клятве» и «Законы богов и людей»; в пятом сезоне, «Убей мальчишку» и «Непокорные, несгибаемые, несломленные»; и в шестом сезоне, «Кровь моей крови» и «Сломленный человек». Он автор книги «Inside HBO’s Game of Thrones», которая включает предисловие к серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

Работа Когмана была профилирована журналом «Rolling Stone» и была отмечена похвалой в блогосфере.

В июне 2014 года стало известно, что он стал сценаристом экранизации настольной игры Magic: The Gathering.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Джульярдской школы
Сценаристы телевидения США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»